Wilhelm Friedrich Boyens ist der Name folgender Personen:
* Wilhelm Friedrich Boyens (Landrat) (1903–1955), deutscher Agrarwissenschaftler und Verwaltungsbeamter
 Wilhelm Friedrich Boyens (Fußballspieler) (* 1942), deutscher Fußballspieler und Unternehmensberater